Вера Арсеньевна Миреева (урождённая Михайлова; ) — советский , русист и тюрколог,  и методист, отдавшая 45 лет делу просвещения тюркских народов Центральной Азии,   и , . Отличник просвещения СССР и отличник народного просвещения Узбекской ССР.

Биография 
Родилась 22 августа 1931 года в Твери. Родители: Арсений Павлович Михайлов — кадровый военный, Вера Владимировна Михайлова (в девичестве Карасёва) — домохозяйка. В 1935 году родители развелись и далее Вера жила в новой семье матери, с отчимом Фёдором Ефимовичем Ануфриевым и двумя сёстрами. Встретиться с отцом удалось только через 20 лет. В начальную школу пошла в 1939 году в родном городе, однако учёбу прервала война и жестокие бои за Калинин зимой 1941—1942 года. Начиная с 1943 года, жила на Украине. Окончила среднюю школу в Яворове (Львовская область).

В 1949 году поступила во Львовский государственный университет им. Ивана Франко, а в 1954 году окончила полный курс этого университета по специальности «Русский язык и литература», получила диплом № 678016, по которому решением Государственной экзаменационной комиссии от 28 июня 1954 года присвоена квалификация филолога.

По распределению была направлена в город Нукус в Каракалпакии, Узбекистан. В 1954—1967 годах работала преподавателем, затем старшим преподавателем кафедры русского языкознания Каракалпакского государственного педагогического института, в 1967—1989 годах — старшим научным сотрудником, затем — заведующим сектором методики преподавания русского языка в Каракалпакском филиале Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук имени Т. Н. Кары-Ниязова (УзНИИПН). За это время нею были подготовлены тысячи учителей русского языка, написаны десятки учебников и методических пособий, около полутора сотен научных статей

В 1989 году вышла на пенсию, а 1998 году вернулась на Украину, в Крым. На склоне лет раскрылся литературный дар Веры Миреевой. Её перу принадлежат десятки рассказов, стихотворений, эссе, очерков на русском и украинском языке, большая часть которых была опубликована в периодической печати Украины, Узбекистана, России. Её поэзия и проза многообразна, отличается глубоким лиризмом и философской компонентой, оптимизмом и искренней любовью к жизни, людям и природе. Многие произведения носят биографический характер, и центральное место в них занимают воспоминания об ужасах войны, свидетельницей которой ей пришлось стать в детские годы, варварстве немецких захватчиков и благородстве советских солдат.

Умерла 6 июля 2004 года в Красноперекопске.

Награды, почётные звания, благодарности

Государственные награды 
 Медаль «Ветеран труда». Награждена за долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР от 24 июля 1985 года.

 Значок «Отличник просвещения СССР». Награждена за большие успехи, достигнутые в области народного образования и активное участие в общественно-политической жизни совместным решением Министра просвещения СССР и председателя ЦК профсоюзов работников просвещения, высшей школы и научных учреждений № 63-16з от 20 марта 1987 года.

 Значок «Отличник народного просвещения Узбекской ССР». Награждена решением Министра просвещения Узбекской ССР № 16/10 от 24 августа 1984 года.

Почётные грамоты 
 Почётная грамота «За активное участие в работе XIV Республиканских педчтений по проблеме „Повышение эффективности урока как основной формы учебно-воспитательного процесса“„. Подписи: Министр просвещения Каракалпакской АССР И. Косымбетов, Председатель Обкома профсоюза работников просвещения высшей и школы Н. У. Б. Кетебаева (1981 год).

 Почётная грамота “За активное участие в освещении хода выполнения решений XXVII съезда КПСС и всенародного движения по достойной встрече 70-летия Великого Октября». Подпись: редактор газеты «Советская Каракалпакия» Ю. А. Леонтичев (5 мая 1987 года).

 Почётная грамота «За успешную работу в области народного образования». Подписи: Министр просвещения СССР М. А. Прокофьев, Председатель ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений Т. П. Янушковская (Москва, 24 января 1979 года, № 14232)

 Почётная грамота Государственного Комитета Каракалпакской АССР по телевидению и радиовещанию «За образцовый труд по пропаганде решений XXVI съезда КПСС, коммунистическому воспитанию и мобилизацию трудящихся на выполнение народно-хозяйственных задач». Подписи: Председатель Гостелерадио ККАССР А. Карлыбаев, Секретарь парторганизации Г. Султанова, Председатель МК профсоюзов С. Аббазов, Секретарь комсомольской организации А. Калимбетов (1981 год).

Благодарности 
 Благодарность с занесением в личное дело «За активное участие в Республиканских педчтениях, посвящённых 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, за содержательный доклад и достигнутые успехи в деле воспитания и обучения подрастающего поколения». На основании постановления коллегии Минпроса ККАССР и Президиума Обкома профсоюзов № 219/34 от 28 декабря 1969 года. Подпись: Зам. директора Каракалпакского филиала научно-исследовательского института педнаук УзССР Бердимуратов.

 Благодарность с занесением в трудовую книжку в ознаменование 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции «За успехи в научно-исследовательской деятельности и активное участие в общественной жизни». Приказ № 85 от 4 ноября 1977 года. Подпись: Заместитель директора УзНИИПН по Каракалпакскому филиалу Тажимуратов.

 Благодарность с занесением в трудовую книжку в связи с праздником 8 Марта «За трудовые успехи». Приказ № 19 от 02 марта 1979 года. Подпись: Директор УзНИИПН по Каракалпакскому филиалу Алымов.

Научные труды

Книги 
 К вопросу изучения фонетики русского языка /В. А. Миреева, 72 c., Нукус, «Каракалпакия», 1967
 Русский язык: Учебник для IV классов каракалпакской школы / В. А. Миреева, И. А. Муятдинов, И. И. Янин, 202 c. ил., 4-е изд. Нукус, «Каракалпакстан», 1979
 Методика работы с магнитофоном на уроках русского языка в каракалпакской школе / В. А. Миреева, 50 с, Нукус, «Каракалпакстан», 1981
 Дидактический материал по русскому языку для начальных классов каракалпакской школы / В. А. Миреева, Л. В. Сазонова, Р. П. Хван, 178 с ил., Нукус, «Каракалпакстан», 1981
 "Русский язык в 3 классе каракалпакской школы (Метод. руководство к учебнику)" / Миреева В.А., Хван Р.П., Сазонова Л.В., Алланиязов У., 126 с. Нукус, «Каракалпакстан», 1978
 Изучаем русский язык. Пособие для факультативных занятий по русскому языку в 7-8-х классов каракалпакской школы [Методическое пособие для учителей] / В. А. Миреева, 74 с, Нукус, «Каракалпакстан», 1983
 Русский язык: учебник для 3-го класса каракалпакской школы / А. У. Умаров, В. А. Миреева, 222 с ил., Нукус, «Каракалпакстан», 1987
 Обучение русскому произношению в каракалпакской школе / В. А. Миреева, 92 с. Нукус, «Каракалпакстан», 1988
 Дидактический материал по русскому языку для 1-го класса реформированной школы с каракалпакским языком обучения : (Учебно-методическое пособие) / В. А. Миреева, С. Б. Бабаев, Т. Бекмуратов, 94 с ил., Нукус, «Каракалпакстан», 1989
 Русский язык в картинках : Учеб. 1-го кл. каракалпакской школы / C. Б. Бабаев, Т. Бекмуратов, В. А. Миреева, А. Умаров, 131 с, Нукус,  «Каракалпакстан», 1989
 Методическое руководство к учебнику «Русский язык» для 4 класса каракалпакской школы / В. А. Миреева, А. У. Умаров, 116 с, Нукус, «Каракалпакстан», 1990
 Обучение говорению на русском языке в каракалпакской школе (Методическое пособие для учителя) / В. А. Миреева, А. А. Панабергенов, 114 с, Нукус, «Каракалпакстан», 1990
 Русский язык: пробный учебник для 4-го класса четырёхлетней начальной каракалпакской школы / В. А. Миреева, А. У. Умаров, 277 с ил., Нукус, «Каракалпакстан», 1990
 Русский язык: учебник для 3-го класса каракалпакской школы / А. У. Умаров, В. А. Миреева, 222 с ил., 2-е изд. Нукус, «Каракалпакстан», 1990
 Русский язык: для 5-го класса каракалпакской школы [Пробный учебник] / А. У. Умаров, В. А. Миреева, 207 с, Нукус, «Каракалпакстан», 1990
 Мы говорим по-русски. Экспериментальное пособие по усиленному обучению русскому языку для начальной четырёхлетней школы с каракалпакским языком обучения / Л. В. Сазонова, В. А. Миреева, 76 с ил.,1-е изд., Нукус, «Билим», 1991
 Русский язык: Учебник для 3-го класса каракалпакской школы / А. У. Умаров, В. А. Миреева, 214 с ил., 3-е изд., Нукус, «Билим», 1992
 Фонетические таблицы по русскому языку и методические рекомендации к их использованию в каракалпакской школе / Миреева В.А., Нукус, «Каракалпакстан», 1975

Статьи 

Научный вклад В. А. Миреевой насчитывает более 150 статей; здесь упомянуты лишь некоторые из них.

 В. А. Миреева. Пути искоренения фонетических ошибок в русской речи учащихся пятых классов каракалпакской школы // Вестник Каракалпакского Отделения АН Республики Узбекистан, № 2, 1965, С. 81
 В. А. Миреева. К вопросу об ударении в русском и каракалпакском языках // Вестник Каракалпакского Отделения АН Республики Узбекистан, № 2, 1966, C. 96
 В. А. Миреева. Роль фонетических упражнений над стечением согласных в слоге // Вестник Каракалпакского Отделения АН Республики Узбекистан, № 2, 1968, С. 89
 В. А. Миреева. Книга о культуре и просвещении в Хорезмской республике // Вестник Каракалпакского Отделения АН Республики Узбекистан, № 4, 1968, С. 95
 В. А. Миреева. Формирование у школьников потребности в знаниях на уроках русского языка // Вестник Каракалпакского Отделения АН Республики Узбекистан, № 2, 1978, С. 88
 В. А. Миреева. Особенности интерференции и пути её преоделение в русском произношении школьников-каракалпаков // Вестник Каракалпакского Отделения АН Республики Узбекистан, № 4, 1979, С. 84
 В. А. Миреева, А. А. Панабергенов. К вопросу о билингвизме // Вестник Каракалпакского Отделения АН Республики Узбекистан, № 1, 1989, С. 76

Публикации о В. А. Миреевой 
 Р. А. Сафаров. Изучают русский язык по радио // Газета «Правда Востока». 1 февраля. 1989 г.
 А. Бутвиловская. Интернациональное воспитание// Газета «Советская Каракалпакия», 28 марта, 1989 г.
 А. Бутвиловская. Признали лучшим // Газета «Советская Каракалпакия», 20 января, 1989 г. № 15 (14785)

Отличники народного просвещения Узбекской ССР